

Personnes 
 Michael Hammer (sculpteur) (1750-1790), sculpteur sur ivoire allemand 
 Michael Martin Hammer (1948–2008), économiste et auteur ;
  (1963-), diplomate américain ;
  (1955-), personnalité américaine du monde des affaires ;
  (1977-) politicien autrichien, député au Conseil national et membre du conseil fédéral autrichien ;
 Michael P. Hammer (1978-), ichtyologiste ;
 , musicien suisse (1982-)
Michael F. Hammer (biologiste)

Fiction 
Mike Hammer, personnage des romans policiers de Mickey Spillane.

Voir aussi 
  (1965-), artiste et concepteur allemand